Jeremiah est la forme anglophone du prénom Jérémie. C'est également le titre de plusieurs œuvres.

Prénom

Jeremiah Baisako (1980- ), un footballeur namibien
Jeremiah Clarke (1674-1707), un compositeur anglais 
Jeremiah Horrocks (1619-1641), un astronome anglais
Jeremiah Massey (1982- ), un joueur américain de basket-ball
Jeremiah McCarthy (1976- ), un joueur de hockey sur glace
Jeremiah Ostriker (1937- ), un astrophysicien
Jeremiah S. Chechik (1955- ), un réalisateur canadien
Jeremiah White (1982- ), un joueur de football d'origine américaine
Jeremiah Wright (1941- ), un pasteur afro-américain

Patronymie 

 Jonathan Jeremiah, auteur compositeur britannique
 Rutherford Jeremiah (1982- ), haltérophile nauruan
 Squire Jeremiah, homme politique nauruan

Œuvres

Jeremiah, une série de bande dessinée de Hermann
Jeremiah (2002-2004), une série télévisée américaine créée par Joe Michael Straczynski d'après la bande dessinée
 Jeremiah (1998), un téléfilm inspiré de l'histoire de Jérémie avec Patrick Dempsey
Jeremiah Johnson (1972), un film américain de Sydney Pollack

Homonymie de prénom
Homonymie de titre